In fisica e in matematica si utilizzano  hamiltoniano e hamiltoniana come aggettivi o come aggettivi sostantivati per vari termini, riguardanti nozioni introdotte o sviluppate da William Rowan Hamilton (1805-1865).

 Hamiltoniana o funzione di Hamilton – in meccanica analitica, funzione definita sullo spazio delle fasi di un sistema fisico, che rappresenta l'energia totale del un sistema e che si ottiene come trasformata di Legendre della sua Lagrangiana. Può essere quindi in generale funzione del tempo, delle coordinate generalizzate, e dei momenti coniugati.
 operatore hamiltoniano – in meccanica quantistica, operatore hermitiano che rappresenta la quantizzazione della funzione di Hamilton.
 campo hamiltoniano – in meccanica analitica, campo vettoriale definito su una varietà simplettica o su una varietà di Poisson, tale che le equazioni differenziali ordinarie ad esso associate sono le equazioni di Hamilton corrispondenti a una data funzione H.
 matrice hamiltoniana – in algebra lineare, matrice quadrata appartenente all'algebra di Lie .
 cammino hamiltoniano – in teoria dei grafi, un cammino che tocca tutti i vertici di un grafo una e una sola volta.
 gruppo hamiltoniano – in teoria dei gruppi, un gruppo di Dedekind non abeliano.

Altri Progetti